Verk för olika betydelser av ordet se Wiktionary.

-verk som ändelse:

 något som gjorts eller skapats; gärning, skapelse
 Hantverk, ett produktionssätt som utförs för hand
 Bakverk, en oftast söt bageriprodukt
 Flätverk, en konstruktion där grenar eller annat material flätas in mellan käppar
 Pälsverk, ett material från pälsdjur
 resultat av ett arbete, speciellt inom konstnärlig verksamhet
 Konstverk, en produkt av en konstnärlig verksamhet
 Musikverk, eller komposition
 Uppslagsverk, eller encyklopedi
 Uppslagsverket Finland
 Verkshöjd, ett juridiskt begrepp som används inom upphovsrätten
 större anläggning, maskin eller mekanism som åstadkommer något
 Kraftverk, en anläggning för produktion av elektricitet
 Reningsverk, renar avloppsvatten
 Ställverk (elkraft), en anläggning för distribution av elkraft
 Ställverk (järnväg), en anläggning för att styra järnvägstrafik
 Sågverk, en skogsindustriell anläggning
 Tröskverk, en föregångare till skördetröska
 Uppfordringsverk, maskin för transportering av material från ett lägre till ett högre plan
 Vattenverk, renar eller behandlar dricksvatten
 mindre mekanism som åstadkommer något
 Räkneverk, en teknisk anordning som räknar
 Urverk, ett finmekaniskt system för att mäta och visa tid
 en benämning av en statlig organisation, främst i Sverige och Finland, men används ibland för motsvarande organisationer utomlands
 samlingsbeteckningar
 Affärsverk eller "Affärsdrivande verk", kommunala eller statliga organ som producerar varor eller utför tjänster utifrån affärsmässiga principer
 Centralt ämbetsverk, en statlig myndighet som är direkt underställd regeringen
 tidigare konkreta organisationer eller benämningar i Sverige
 Banverket (blev del av Trafikverket)
 Domänverket
 Försvarets Fabriksverk
 Glesbygdsverket (överfördes i Tillväxtverket och Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser)
 Högskoleverket (överfördes i Universitetskanslersämbetet och Universitets- och högskolerådet)
 Kriminalvårdsverket (bytte namn till Kriminalvården)
 Närings- och teknikutvecklingsverket (bytte namn till "Verket för näringslivsutveckling" eller Nutek och senare överfördes i Tillväxtverket samt Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser)
 Postverket (blev "Posten AB", senare Posten och senare Postnord)
 Radio- och TV-verket (överfördes i Myndigheten för press, radio och tv)
 Riksskatteverket (bytte namn till Skatteverket)
 Statens invandrarverk (bytte namn till Migrationsverket)
 Statens livsmedelverk eller SLV (bytte namn till Livsmedelsverket)
 Statens löne- och pensionsverk (bytte namn till "Statens pensionsverk" och sedan till Statens tjänstepensionsverk)
 Statens pensionsverk (bytte namn till Statens tjänstepensionsverk)
 Statens vattenfallsverk (uppdelades i Vattenfall och Svenska kraftnät)
 Televerket (delar överfördes till Telestyrelsen och resten till flera bolag)
 Verket för näringslivsutveckling eller Nutek (överfördes i Tillväxtverket samt Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser)
 Vägverket (blev del av Trafikverket)
 aktuella konkreta organisationer i Sverige
 Affärsverket svenska kraftnät, eller "Svenska Kraftnät"
 Arbetsgivarverket
 Boverket
 Bolagsverket
 Domstolsverket
 Ekonomistyrningsverket eller ESV
 Elsäkerhetsverket
 Fortifikationsverket
 Konsumentverket i Sverige
 Livsmedelsverket
 Luftfartsverket
 Läkemedelsverket
 Migrationsverket
 Naturvårdsverket
 Patent- och registreringsverket eller PRV
 Runverket (del av Riksantikvarieämbetet)
 Skatteverket
 Statens fastighetsverk
 Statens tjänstepensionsverk eller SPV
 Skolverket eller Statens skolverk
 Sjöfartsverket (finns kvar trots att del av verksamheten överfördes i Trafikverket)
 Statens jordbruksverk eller Jordbruksverket
 Statens musikverk, svensk statlig myndighet under kulturdepartementet
 Tillväxtverket
 Trafikverket
 Tullverket eller Tullen
 tidigare konkreta organisationer i Finland
 Arkivverket
 Konsumentverket (sammanslagen till "Konkurrens- och konsumentverket")
 "Utlänningsverket" (bytte namn till "Migrationsverket")
 aktuella konkreta organisationer i Finland
 Konkurrens- och konsumentverket 
 Statens revisionsverk
 Lantmäteriverket
 Livsmedelsverket 
 Museiverket 
 Nödcentralsverket
 Trafikledsverket
 Transport- och kommunikationsverket
 Migrationsverket
 Statens ämbetsverk på Åland
 Försvarsmaktens logistikverk